Rok Urbanc (ur. 28 lutego 1985 w Jesenicach) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj.

W Pucharze Świata zadebiutował w 2003 podczas lotów narciarskich na Velikance w Planicy. 20 stycznia 2007 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem oddał skok na odległość 136 metrów, co dało mu prowadzenie po pierwszej serii zawodów, a w efekcie – po odwołaniu drugiej serii za sprawą upadku Jana Mazocha – pierwsze i jedyne w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharze Świata.

W 2005 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy (197 m).

W 2010 wraz z Matejem Dobovškiem, Peterem Prevcem i Robertem Kranjcem zdobył złoty medal mistrzostw Słowenii w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2007  Sapporo – 33. miejsce (K-120), 47. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 10. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2002  Schonach im Schwarzwald – 4. miejsce
 2003  Sollefteå – 4. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 59.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Braunlage – 6 lutego 2005 (3. miejsce)
  Westby – 20 lutego 2005 (2. miejsce)
  Iron Mountain – 27 lutego 2005 (3. miejsce)
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2005 (3. miejsce)
  Sapporo – 14 stycznia 2006 (3. miejsce)
  Planica – 6 stycznia 2007 (1. miejsce)
  Planica – 7 stycznia 2007 (1. miejsce)
  Vikersund – 13 grudnia 2008 (3. miejsce)
  Liberec – 20 grudnia 2008 (2. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2008 (2. miejsce)
  Brotterode – 5 lutego 2011 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)